Arlt puede referirse a:

 Mirta Arlt (* 1923), una escritora, traductora, profesora, guionista e investigadora argentina
 Roberto Arlt (1900 — 1942) escritor y periodista argentino.
 Plaza Roberto Arlt, plaza de la ciudad de Buenos Aires.